Willys MB (Виллис) — американский армейский автомобиль повышенной проходимости времён Второй мировой войны. Серийное производство началось в 1941 году на заводах компаний Willys-Overland Motors и Ford (под маркой Ford GPW).

История 
В мае 1940 года армия США сформулировала основные требования к лёгкому командирскому разведывательному автомобилю. Эти требования были настолько жёсткими по срокам, что в конкурсе приняли участие только фирмы Willys-Overland Motors и American Bantam, которая в начале сентября 1940 года показала первый прототип своего внедорожника. Конкуренцию ему составляли прототипы машин повышенной проходимости от компаний Ford и Marmon-Herrington.

Получившаяся машина оказалась тяжелее заданных величин. Фирма Willys, объявив указанные технические требования и сроки их выполнения нереальными, попросила для осуществления своего проекта более тяжёлого автомобиля 75 дней. Willys, имея полную информацию об автомобиле конкурента, скопировал черты внешнего облика прототипа Bantam. Через несколько лет это было зафиксировано юридически, но к тому времени American Bantam прекратила своё существование. С опозданием в конкурс включилась фирма Ford с автомобилем «Пигмей», который и победил в первоначальном этапе конкурса. В начале 1941 года комиссия под председательством президента Рузвельта сформировала окончательные требования и приняла решение выдать каждой из трёх фирм заказ на пробную партию из 1500 автомобилей. Выпуск Willys MA начался в июне 1941 года. Вступление США во Вторую мировую войну заставило военное ведомство США дать указание срочно развернуть массовое производство новых автомобилей.

Вопреки надеждам компании Ford 1 июля 1941 года  за основу был принят модернизированный Willys MB. Willys-Overland Motors выпустила последний автомобиль Willys MA 18 ноября 1941 года, построив с нарушением сроков оговорённые 1500 шт., и приступила к серийному производству модели Willys MB на заводе в Толидо, штат Огайо. Потребности вооружённых сил и поставок по ленд-лизу превышали производственные возможности Willys-Overland, поэтому государственные закупочные структуры, не без участия военно-промышленного лобби, провели в келейном порядке конкурс на альтернативного поставщика, которым по никому не разъяснявшимся причинам была избрана компания Ford. Компания Bantam, боровшаяся за свою долю в производстве джипов модели MB, осталась в оффсайде, а к 1956 году в отсутствие крупных заказов обанкротилась и была поглощена конкурентами. Завод Ford приступил к выпуску Willys MB (под индексом Ford GPW) только в начале 1942 года. С учётом фордовских копий всего был выпущен 659 031 автомобиль Willys MB.

Поступив в войска союзников, Willys быстро приобрел огромную популярность. В Красную армию «Виллисы» массово поступали по ленд-лизу с лета 1942 года (наряду с Willys MB в СССР через Англию была поставлена практически вся партия Willys MA — 1553 экз.) и сразу же нашли себе применение как командирские автомобили и тягачи 45 мм противотанковых пушек. Всего до конца войны в СССР было поставлено около 52 тысяч машин.

 Запас хода по шоссе (км): 475
Шины: 6.00-16″

«Гражданский джип» 

В 1944 году на базе «Willys MB» был разработан гражданский внедорожник CJ1A (СJ — Civilian Jeep), а в 1945 году его улучшенная модификация CJ2A. Модель CJ3A послужила базой для создания в 1950 году армейского внедорожника М38.
Военные серии «Willys MD» послужили основой гражданским внедорожникам CJ5/CJ6, производившимся с середины 1950-х до начала 1980-х годов, а также более поздним моделям конца 70-80-х годов CJ7, CJ8 Scrambler и CJ10, производство которых завершилось в 1986 году.
По лицензии Willys модели CJ3B и CJ5/CJ6 еще с начала 1950-х годов начали производить в Японии (Toyota, Nissan и Mitsubishi), а также в Индии (Mahindra & Mahindra), Южной Корее (SsangYong и Kia) и ряде других стран.

Послевоенные армейские модификации 
 «Willys MC», обозначение М38 (1950—1953 гг.) — армейская модификация гражданской модели CJ3A. Получил лебедку, усиленную ходовую часть, шины размером 7.00-16, цельное лобовое стекло, 24-вольтовое электрооборудование. До 1953 года изготовили 61423 таких машин, в выпуске также участвовал канадский завод компании «Ford».
 «Willys MD», обозначение М38А1 (1952—1957 гг.) — более солидный вариант «Виллиса-MС» Отличался верхнеклапанным двигателем «Харрикэйн» (Hurricane), развивал мощность 67 л.с. Внешне отличался более высоким расположением капота, удлиненной колесной базой — 2057 мм, широкими шинами размером 7.50-16 и увеличенными размерами. «Виллис» выпускал этот джип до последних дней своего существования. Выпущено 101488 экземпляра. Параллельно в 1955—1982 гг. выпускалась гражданская модель CJ5 и её модернизированный вариант CJ7 выпускался в 1976—1986 гг.
 М38А1С — усиленное шасси, использовалось для установки безоткатных орудий, зенитных пушек и противотанковых ракет.
 «Willys MDA» (1954 г) — длиннобазный 6-местный джип (база 2565 мм). Гражданская длиннобазная модель CJ6 производилась в 1955—1978 гг.
 М606 (1953 г.) — армейская модификация гражданской модели СJ3В с верхнеклапанным 62-сильным мотором, предназначен для экспорта и сборки по лицензии.

Где можно увидеть 

  — Центральный музей Вооружённых сил в Москве
  — Ретропарк: музей техники в Новокузнецке
  — Нью-Йоркский музей современного искусства, образец технического дизайна (экспонат № 261.2002), машина с номером М38А1 1952 года выпуска.

См. также 
 Jeep
 Джип
 Джипни
 Ford GPA

Примечания

Литература 
 The American Society of Mechanical Engineers: The JEEP MB, An International Historic Mechanical Engineering Landmark, Jeep House, Toledo (Ohio) 1991, code H152 (No ISBN)
 Fowler, Will: Jeep Goes to War, Courage Books, Philadelphia (Pa) 1993, ISBN 1-56138-235-3

Ссылки 
 История джипа - документальный фильм 1943 года с русским переводом

MB
Военная продукция Ford
Вездеходы
Колёсные автомобили военного назначения
Автомобили Второй мировой войны
Ленд-лиз в СССР